Сан Карлос Буенависта има више значења:

 Сан Карлос Буенависта (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Карлос Буенависта (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику